Ousse est un hydronyme très répandu, on trouve :

 L'Ousse, un affluent du gave de Pau, à Pau (Pyrénées-Atlantiques) ;
 L'Ousse, un affluent du canal d'Alaric, à Orleix (est de Tarbes, Hautes-Pyrénées) ;
 L'Ousse des Bois, un affluent du gave de Pau, à Denguin (Pyrénées-Atlantiques) ;
 L'Ousse, un affluent du Gers, à Fleurance (Gers) ;
 L'Ousse, nom ancien d'un ruisseau alimentant l'étang d'Aureilhan (Landes) ;
 Le Ruisseau de l'Ousse, affluent de la Garonne à Pinsaguel Haute-Garonne ;
 L'Oursoû, affluent du Luy de Béarn ;
 l'Ouzoum, affluent du gave de Pau ;
 l'Oussouet, un affluent de l'Adour, à Montgaillard (Hautes-Pyrénées).

Voir aussi les toponymes apparentés dérivant du même radical :

 Ousse une commune riveraine de l'Ousse, dans les Pyrénées-Atlantiques ;
 , plusieurs noms ;
 La vallée d'Ossau ;
 Le pic du Midi d'Ossau ;
 Il y a également une ancienne commune des Landes qui portait le nom d'Ousse, et qui, aujourd'hui, fait partie de la commune d'Ousse-Suzan.

D'autres noms de cours d'eau se rattachent certainement à cette famille, ainsi que des toponymes comme Ozenx, Ossenx Aussevielle…
De fortes probabilités pour rattacher à ces noms ceux de Osse et Oselle (Doubs), l'Oussoulx (Haute-Loire), l'Ousson (Loiret), l'Ousson (Ain), l'Ource/Ourse (Aube), etc., ainsi que deux cours d'eau en Angleterre et trois en Sibérie !

Étymologie
Tous ces noms, le plus souvent de cours d'eau, dérivent d'une base *oss–|*ors–, probablement indo-européenne, un nom commun signifiant « cours d'eau ».

Cependant, il a été évoqué des racines basques pour la Gascogne, mais qui excluraient alors le reste de l'Europe :
 La racine  ur (= eau).
 La racine otxo (= loup) transcrite en gascon donne [osso].
 La racine (h)altz (= aulne, vergne) en gascon [auss-].
 La racine olza (= construction en planches) en gascon [ousso].

Notes et références 

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Homonymie d'hydronyme